Jan Bury (ur. 1942), syn Antoniego – polski polityk PiS
 Jan Bury (ur. 1963), syn Józefa – polski polityk PSL, były wiceminister skarbu państwa
 Jan Stanisław Bury – polski politolog, arabista, dyplomata